Standish (Gloucestershire) - localidade na Gloucestershire, Inglaterra
 Standish (Grande Manchester) - localidade na Grande Manchester, Inglaterra
 Standish (Maine) - localidade na Maine, Estados Unidos
 Standish (Michigan) - localidade na Michigan, Estados Unidos